Bread, een Amerikaanse muziekgroep
Bread (1918), een Amerikaanse dramafilm van Ida May Park
Bread (1924), een Amerikaanse dramafilm van Victor Schertzinger
Bread (1971), een Britse muziekfilm van Stanley A. Long